Леонто́вич () — украинская фамилия, образованная от имени . Известные носители:
 Леонтович, Александр Васильевич (1869—1943) — советский украинский учёный, физиолог, гистолог, академик АН Украинской ССР (1929).
 Леонтович, Василий Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9145; 26 ноября 1853.
 Леонтович, Виктор Владимирович (1902—1959) — русский правовед, историк и публицист. Автор книги «История либерализма в России».
 
 
 
 
 
 Леонтович, Осип Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3977; 26 ноября 1826.
 Леонтович, Пётр Фёдорович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 7708; 1 января 1847.
 Леонтович, Сергей Павлович (1898—1971) — советский архитектор.
 Леонтович, Фёдор Александрович (1904—1969) — советский оператор, фронтовой кинооператор во время Великой Отечественной войны.
 Леонтович, Фёдор Иванович (1833—1911) — доктор государственного права, профессор истории русского права, ректор Новороссийского университета.
 Феофан Леонтович-Дорумин (в миру Фёдор; ок. 1722 — ?) — настоятель Виленского Свято-Духова монастыря.

 Амфилохий (Леонтович) (1729—1799) — епископ Русской православной церкви, епископ Переяславский и Бориспольский.

См. также 
 Леонтовичево

Примечания